Cammerloher ist der Familienname von
 Wilhelm von Cammerloher († 1875), Generaldirektor der ottomanischen Eisenbahnen, k.k. Konsul
 Carl Moritz Cammerloher (1882–1945), österreichischer Maler
 Hermann Josef Cammerloher (1885–1940), Botaniker

Siehe auch:
 Placidus von Camerloher